Джади-Бурун - гора в Криму, Ялтинська яйла.
 Джади-Бурун (гора Чубчик), Чубчик - гора в Криму. В 5 км від Старого Криму.